Луна-глоб е непилотирана мисия, планирана от Русия включваща космически апарат, спускаема капсула с 12 проникващи в повърхността сензори. Двата най-големи сензора най-вероятно ще се преизползват от отменената японска мисия ЛУНАР-А.

Планира се сондата да бъде изстреляна през 2009 с ракета ракета Союз, като се предвижда спускаемата капсула да се приземи на южния полюс на спътника, където ще проучва за наличие на лед. Освен това се планират сеизмични проучвания, включващи 12те сензора, които заедно с капсулата ще пробият лунната повърхност и ще засичат сеизмична активност. Тези експерименти целят да изяснят произхода на естествения спътник на Земята, като два от сензорите се предвижда да се приземят близо до местата, където са се приземили Аполо 11 и Аполо 12 за да използват информацията събрана от 1969 до 1974 г.

Мисията се планира още от 1997, но поради финансови проблеми проктът е замразен за няколко години. Планира се да бъде изстреляна 2012, но по-късно дата се променя два пъти, веднъж на 2010, а последно на 2009 г.

Външни препратки 
  Русия планира амбициозна лунна мисия
  Кратко описание на мисията от Федералната космическа агенция на Русия

Сонди на СССР/Русия
Лунни апарати